Салтико́во () — село у складі Земетчинського району Пензенської області, Росія.

Населення — 812 осіб (2010; 925 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 98 %

Джерела

Примітки 

Населені пункти Земетчинського району
Села Пензенської області